Solesmes (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Solesmes (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary